Osoby o tym nazwisku:
 Eduard Kučera – czeski przedsiębiorca i informatyk
 Milan Kučera – czeski narciarz 
 Petr Kučera – czechosłowacki żużlowiec
 Petr Kučera – czeski tłumacz
 Radim Kučera – czeski piłkarz